Ларс А́йдингер (, род. 21 января 1976 года, Берлин) — немецкий актёр театра, кино и телевидения, а также театральный режиссёр.

Биография 
Родился в Западном Берлине в семье инженера и медсестры. Ходил в школу в районе Мариенфельде. С раннего детства увлекался актёрской игрой. Примерно в десятилетнем возрасте впервые снялся на телевидении для одного из молодёжных сериалов. Будучи школьником, участвовал в спортивном и театральном кружках и выступал в любительских спектаклях.

С 1995 по 1999 год учился в Академии драматических искусств «Эрнст Буш». Начал карьеру как театральный актёр. Ещё во время обучения играл в нескольких постановках в Немецком театре. В 2000 впервые получил главную роль в спектакле в театре «Шаубюне», где впоследствии прочно обосновался, став к концу 2000-х годов одним из самых задействованных актёров этой сцены. Играл в этот период во множестве постановок Томаса Остермайера, чей режиссёрский стиль в основном способствовал творческому становлению Айдингера в студенческие годы. Играл и играет, среди прочего, в ряде постановок по пьесам Шекспира («Макбет» (2002), «Сон в летнюю ночь» (2006), «Гамлет» (2008, 2010, 2011, 2012), «Мера за меру» (2012), «Ричард III» (2015)), что стало своего рода актёрской «визитной карточкой» Айдингера. С 2008 года Айдингер работает в Шаубюне и в качестве режиссёра, поставив там два спектакля.

На телеэкране дебютировал в 2002 году с эпизодической ролью в сериале «Маленькие Эйнштейны». Первой крупной работой в кино стала роль в фильме «Страсть не знает преград» (2009). Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «2016: Конец ночи» (2011), «Гольциус и Пеликанья компания» (2012), «Зильс-Мария» (2014), «Персональный покупатель» (2016).

В скандальном фильме «Матильда» сыграл роль цесаревича Николая Александровича. После появления в начале 2016 года трейлера «Матильды» фильм стал причиной общественного конфликта. В ходе развернувшейся дискуссии Айдингер стал предметом нападок православных активистов, желающих предотвратить демонстрацию фильма в России, при этом он неоднократно упоминался как порноактёр. В интервью российским СМИ Айдингер неоднократно отрицал, что является таковым. Так, в интервью порталу Meduza июня 2017 года Айдингер предположил, что причиной этих слухов могла быть его роль в картине Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания». По его словам, в некоторых из спектаклей театра «Шаубюне» Айдингер тоже появлялся на сцене обнажённым, но дальше этого дело не заходило, и сцена в фильме «Гольциус и Пеликанья компания» является на сегодняшний день самой «вольной» из когда-либо сыгранных им сцен. Айдингер выразил мнение, что, тем не менее, вряд ли кому-либо придёт в голову назвать картины Гринуэя порнографией.

В 2017 году актёр был приглашен в Москву, где представил фильм «Вчерашний расцвет» на открытии 3-го Московского еврейского кинофестиваля.

Ларс Айдингер отказался приехать в Россию на премьерный показ «Матильды». Свое решение он обосновал соображениями безопасности:Я боюсь, что мне кто-нибудь причинит вред или нападёт на меня.

В начале 2017 года участвовал в записи и съемке клипа «Diamant» группы Love Hotel Band, вокалистом которой является австрийский рэпер Юнг Хурн. Клип и композиция выполнены в антураже 1980-х и собрали более миллиона просмотров на YouTube.

Личная жизнь 
Женат на оперной певице Ульрике Айдингер, с которой воспитывает дочь. Проживает с семьёй в берлинском районе Шарлоттенбург.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Реутова К. Ларс Айдингер: что нужно знать об актёре, который сыграл Николая II // Germania-online.ru. 03.05.2017

Лауреаты Австрийской кинопремии за лучшую мужскую роль